Cette page présente les candidatures et les résultats des élections générales québécoises de 2022 par circonscriptions.

Récapitulatif des résultats nationaux

Nombre de candidatures par parti

Députés élus par région

Circonscriptions ayant changé de mains 
La Coalition avenir Québec, ayant augmenté son nombre de sièges, fait évidemment le plus grand nombre de prises, avec 14 circonscriptions. De ce nombre, 7 ont été prises au PQ, 6 au PLQ, et 1 à Québec solidaire. QS, pour sa part, a deux prises, les deux au PLQ. Le Parti libéral perd donc 8 circonscriptions, sans faire de gains. Cependant, la CAQ perd un siège, une prise du Parti québécois, avec l'élection de son chef, Paul St-Pierre Plamondon. Au total, 17 circonscriptions ont changé de mains.

Résumé des résultats par régions

Résultats par circonscription 
La source pour les candidatures est la Liste officielle des candidatures publiée par Élections Québec. Les noms sont écrits tel qu'ils le sont sur la liste officielle.

Abitibi-Témiscamingue

Bas-Saint-Laurent

Capitale-Nationale

Centre-du-Québec

Chaudière-Appalaches

Côte-Nord

Estrie

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine

Lanaudière

Laurentides

Laval

Mauricie

Montérégie

Montréal

Nord-du-Québec

Outaouais

Saguenay–Lac-Saint-Jean

Notes et références

Notes

Références 

Candidats
Candidats, Québec
Candidats